Tenza kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tenza (ort), Cundinamarca, 
 Tenza (kommun), Boyacá,